5-й чемпионат Азии по волейболу среди мужчин прошёл с 16 по 24 сентября 1989 года в Сеуле (Южная Корея) с участием 19 национальных сборных команд. Чемпионский титул впервые в своей истории выиграла сборная Южной Кореи.

Команды-участницы 
Австралия, Бангладеш, Бахрейн, Гонконг, Индия, Ирак, Иран, Катар, Китай, Кувейт, Непал, Новая Зеландия, ОАЭ, Пакистан, Таиланд, Тайвань, Шри-Ланка, Южная Корея, Япония.

Система проведения чемпионата 
19 команд-участниц на первом этапе разбиты на четыре группы. 8 команд (по две лучшие из групп) выходят во второй этап, где образуют две группы. Учитываются результаты игр между собой на первом этапе. По две лучшие команды выходят в полуфинал плей-офф и по системе с выбыванием определяют призёров первенства. Итоговые 5—8-е места по такой же системе разыгрывают команды, занявшие в группах второго этапа 3—4-е места.

Итоговые 9—16 места по подобной системе разыгрывают команды, занявшие в группах первого этапа 3—4 места.

Команды, занявшие 5-е места в группах первого этапа, по круговой системе разыгрывают 17—19 итоговые места.

Первый этап

Группа А 

 16 сентября: Южная Корея — Бахрейн 3:0 (15:0, 15:2, 15:4); Таиланд — Непал 3:0 (15:10, 15:2, 15:12).
 17 сентября: Южная Корея — Ирак 3:0 (15:0, 15:9, 15:13); Таиланд — Бахрейн 3:0 (15:8, 15:13, 15:9).
 18 сентября: Ирак — Таиланд 3:2 (15:7, 6:15, 12:15, 15:13, 15:8); Бахрейн — Непал 3:1 (8:15, 15:5, 15:6, 15:5).
 19 сентября: Ирак — Непал 3:0 (15:5, 15:7, 16:14); Южная Корея — Таиланд 3:0 (15:0, 15:8, 15:7).
 20 сентября: Ирак — Бахрейн 3:1 (15:11, 15:13, 15:17, 15:13); Южная Корея — Непал 3:0 (15:4, 15:5, 15:2).

Группа В 

 16 сентября: Япония — Пакистан 3:0 (15:2, 15:3, 15:2); Новая Зеландия — Бангладеш 3:0 (15:11, 15:6, 16:14).
 17 сентября: Япония — Новая Зеландия 3:0 (15:1, 15:1, 15:1); ОАЭ — Бангладеш 3:0 (15:6, 15:11, 15:6).
 18 сентября: Япония — ОАЭ 3:0 (15:2, 15:3, 15:10); Пакистан — Новая Зеландия 3:0 (15:2, 15:8, 15:4).
 19 сентября: Пакистан — ОАЭ 3:0 (15:13, 15:13, 15:8); Япония — Бангладеш 3:0 (15:2, 15:3, 15:2).
 20 сентября: Пакистан — Бангладеш 3:0 (15:9, 15:4, 15:3); ОАЭ — Новая Зеландия 3:1 (2:15, 15:6, 15:8, 15:9).

Группа С 

 16 сентября: Австралия — Катар 3:0 (15:4, 15:4, 15:6); Китай — Тайвань 3:1 (14:16, 15:9, 16:14, 15:11).
 17 сентября: Китай — Катар 3:0 (15:5, 15:0, 15:0); Иран — Тайвань 3:0 (15:13, 15:10, 15:11).
 18 сентября: Иран — Катар 3:0 (15:1, 15:4, 15:1); Китай — Австралия 3:1 (15:5, 15:7, 12:15, 15:6).
 19 сентября: Иран — Австралия 3:0 (15:9, 15:9, 15:6); Тайвань — Катар 3:0 (15:2, 15:1, 15:10).
 20 сентября: Китай — Иран 3:1 (15:1, 15:1, 13:15, 15:10); Тайвань — Австралия 3:0 (15:8, 15:10, 15:4).

Группа D 

 16 сентября: Кувейт — Шри-Ланка 3:0 (15:7, 15:5, 15:0).
 17 сентября: Индия — Гонконг 3:0 (15:5, 15:3, 15:2).
 18 сентября: Шри-Ланка — Гонконг 3:0 (17:15, 15:5, 15:4); Индия — Кувейт 3:0 (15:8, 15:8, 15:11).
 19 сентября: Индия — Шри-Ланка 3:0 (15:615:2, 15:5).
 20 сентября: Кувейт — Гонконг 3:0 (15:5, 15:2, 15:5).

Второй этап (за 1—8 места) 
Курсивом выделены результаты матчей первого этапа, пошедшие в зачёт второго

Группа E 

 21 сентября: Китай — Ирак 3:0 (15:12, 15:6, 15:0); Южная Корея — Иран 3:0 (15:4, 15:6, 15:12).
 22 сентября: Ирак — Иран 3:1 (15:10, 17:15, 6:15, 16:14); Южная Корея — Китай 3:2 (10:15, 15:6, 10:15, 15:10, 15:13).

Группа F 

 21 сентября: Пакистан — Индия 3:1 (8:15, 16:14, 15:12, 15:13); Япония — Кувейт 3:0 (15:5, 15:9, 15:8).
 22 сентября: Пакистан — Кувейт 3:1 (7:15, 15:9, 15:8, 16:14); Япония — Индия 3:0 (15:10, 15:8, 15:4).

Второй этап (за 9—16 места) 
Курсивом выделены результаты матчей первого этапа, пошедшие в зачёт второго

Группа G

Группа H

Классификационный раунд за 17—19 места

Плей-офф

Полуфинал за 1—4 места 
23 сентября
 Южная Корея — Пакистан 3:0 (15:4, 15:1, 15:9)
 Япония — Китай 3:0 (15:11, 15:10, 15:2)

Полуфинал за 5—8 места 
23 сентября
 Кувейт — Ирак 3:-
 Индия — Иран 3:-

Полуфинал за 9—12 места 
23 сентября
 Тайвань — Новая Зеландия 3:-
 Австралия — ОАЭ 3:-

Полуфинал за 13—16 места 
23 сентября
 Шри-Ланка — Бахрейн 3:-
 Гонконг — Таиланд 3:-

Матч за 15-е место 
24 сентября
 Таиланд — Бахрейн 3:-.

Матч за 13-е место 
24 сентября
 Шри-Ланка — Гонконг 3:-.

Матч за 11-е место 
24 сентября
 ОАЭ — Новая Зеландия 3:-.

Матч за 9-е место 
24 сентября
 Тайвань — Австралия 3:-.

Матч за 7-е место 
24 сентября
 Ирак — Иран 3:-.

Матч за 5-е место 
24 сентября
 Кувейт — Индия 3:1 (15:11, 10:15, 15:11, 15:5).

Матч за 3-е место 
24 сентября
 Китай — Пакистан 3:2 (13:15, 15:11, 15:10, 13:15, 15:10).

Финал 
24 сентября
 Южная Корея — Япония 3:0 (15:6, 15:9, 15:13).

Итоги

Положение команд

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Азии по волейболу среди мужчин
1989 год в волейболе